Мільштейн — єврейське прізвище.

 Мільштейн Натан Миронович
 Сезар Мільштейн
 Мільштейн Соломон Рафаїлович
 Мільштейн Олександр Мойсейович

Інше

 11776 Мільштейн